Автобусний транспорт у Варшаві — автобусна система міста Варшави, що діє з 1920 року. Основний елемент транспортної системи, що обслуговує Варшаву та Варшавська агломерацію. Автобусні лінії експлуатуються комунальним підприємством «Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie».

Історія  
У 1920 році створено варшавський Департамент автобусного руху, підпорядкований «Tramwaje Warszawskie». Лінії обслуговували двоповерхові автобуси «Saurer».

У ході Варшавської битви міські автобуси використовувалися для перевезення військових. У 1921 році введено в експлуатацію три автобусні лінії. Наприкінці 1920-х років запущено цілий ряд нових ліній, відкрито нове депо. У 1938 році введено в експлуатацію новий тип зупинок, що використовувались до 1988 року.

До початку Другої світової війни у Варшаві працювало 180 автобусів. Після початку війни 10 вересня 1939 року запущено регулярні маршрути. 28 вересня 1939 року автобусне сполучення знову призупинене та відновлене 3 жовтня 1939 року. З листопада 1939 року розпочалося регулярне виведення з експлуатації рухомого складу. По війні у Варшаві залишився лише один автобус.

Автобусне сполучення у Варшаві відновлено у квітні 1945 року. У 1946 році місто отримало в подарунок від Лондона 10 вживаних двоповерхових автобусів виробництва «Leyland». Через зношеність та відсутність запасних частин останній автобус виведений з експлуатації в 1948 році.

У 1948 році відкрито тимчасове міське автобусне депо. На той час рухомий склад складався з вантажо-пасажирських автобусів, які замінювались на іноземні, отримані в подарунок з європейських міст. У липні 1947 року французькі автобуси «Chausson» вперше вийшли на вулиці Варшави (перша придбана партія з 90 автобусів). Значна кількість французьких автобусів експлуатувалася до 1960-х років.

У 1951 році на вулицях міста з'явився угорський «Ikarus 601». У 1962 році привіз у Варшаві розпочали курсувати здвоєні автобуси «Jelcz». Перший нічний маршрут з'явився у Варшаві в 1963 році.

У 1969 році введено в експлуатацію депо «Ostrobramska », а за рік — «Kleszczowa» та «Chełmska» на місці оновленого тролейбусного депо, побудованого в 1959 році. У 1972 році розпочало роботу депо «Pożarowa». У 1973 році на вулицях Варшави з'явився ліцензований 2-дверний автобус «Jelcz Berliet PR100», а наприкінці 1975 року рухомий склад збагатився 3-дверною версією «Jelcz PR110». У 1979 році перші здвоєні «Ikarus 280» вийщли на регулярні маршрути.

У 1985 році запущено депо «Stalowa». У 1988 році змінено тип зупинок та знаків громадського транспорту на сучасні.

11 березня 1994 року реорганізовано варшавську транспорту мережу. «Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie» поділено на:
 Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie;
 Tramwaje Warszawskie;
 Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie.
У листопаді 1994 року введений в експлуатацію перший німецький низькопідлоговий «Neoplan N4020». У 1995 році ліквідовано депо «Piaseczno» та «Pożarowa». У 1999 році введено в експлуатацію низькопідлогові «Solaris Urbino 15 I». У 2001 році розпочали курс автобуси марки «MAN». У 2003 році ліквідовано найстаріше депо «Inflancka». У 2005 році введені в експлуатацію автобуси «Solaris Urbino 18 III» з кліматизацією. У 2006 році ліквідовано депо «Chełmska».

Перевізники 
Міські та приміські маршрути у Варшавській агломерації обслуговують такі перевізники:
 Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie — найбільший перевізник, що володіє 73% автобусного парку, який обслуговує маршрути. Має п'ять депо: Вороніча, Клєщова, Стальова, Остробрамська та Редутова, що було ліквідовано внаслідок реорганізації.
 Arriva Bus Transport Polska
 Mobilis
 Michalczewski
 KM Łomianki
 PKS Grodzisk Mazowiecki
 Перевізники локальних ліній.

Лише «Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie» перебуває у комунальній власності Варшави. Решта перевізників є повністю незалежними в організаційному плані і працюють на правах франшизи, а експлуатація ліній доручається їм через тендери.

Найтриваліше операційним агентом в рамках франшизи ZTM була компанія «Veolia Transport Warszawa» (раніше «Rapid Bus and Connex»), яка експлуатувала лінії з 1 грудня 1993 року по 30 квітня 2008 року.

Автобусний парк 
Кожен з перевізників, що обслуговуж мережу міського та приміського автобусного транспорту, має право обрати марку та модель транспортного засобу в рамках, встановлених комунальним «Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie».

Рухомий склад 
На червень 2019 року у Варшаві та передмісті курсували 23 моделі автобусів 8 різних марок. Всі транспортні засоби були низькопідлоговими.

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

Arriva

KM Łomianki

Michalczewski

Mobilis

PKS Grodzisk Mazowiecki 

Від 2005 року, була введена система спеціалізації депо MZA, що включає обслуговування ними автобусів однієї марки:
 R-1 «Вороніча» – Solaris;
 R-2 «Клєщова» – Neoplan;
 R-3 Остробрамска – Solaris;
 R-4 «Стальова» – MAN;
 R-5 «Редутова» – Jelcz.

Однак після реорганізації мережі депо та ліквідації депо «Редутова» систему спеціалізації ща марками автобусів було припинено.

Брендування та означення рухомого складу 
Всі автобуси, незалежно від перевізника, пофарбовані в уніфіковані кольори: верхня смуга так званого сигнально-жовтого кольору, нижня — у так званий кубинський червоний. Окрім того, чорний використовується для маскування стійок та заслінок у віконній смузі, а білий для даху, корпусу вентилятора та кліматизатора.

Всі транспортні засоби позначені логотипом «WTP» і мають чотиризначний бортовий номер:
 чотири цифри на транспортних засобах MZA для ідентифікації рухомого складу підрядників:
 90xx, 94xx та 99xx — Arriva
 92xx, 95xx та 98xx — Mobilis
 93xx — PKS Grodzisk
 96xx — Michalczewski

 тризначні бортові номери для підрядників:
 7xx — KMŁ.

Низькопідлогові автобуси 

До 1994 року автобусні маршрути у Варшаві обслуговували лише автобуси з високою підлогою. У листопаді 1994 року на вулиці вийшов перший низькопідлоговий автобус «Neoplan N4020». Наступні низькопідлогові автобуси з'явилися в січні 1997 року — Jelcze M121M після доставки 50 замовлених 12-метрових низькопідлогових автобусів, добудованих до березня 1997 року. До графіків курсів, які вони обслуговували, додано позначення «n». У 2006 році серед автобусів, що обслуговують столичні лінії, було досягнуто 49,9% частки низькопідлогових. У 2007 році цей коефіцієнт становив 68,6%, у 2008 році — 74,8%, у 2009 році — 78,9%, у 2010 році — 84,7%, у 2011 році — 89,7%, у 2012 році — 96,1%. На рубежі 2013 та 2014 років співвідношення низькопідлогових автобусів досягнула 100% після того, як останні автобуси «Jelcz 120MM/1» були зняті з експлуатації ..

Остання закупівля нових високопідлогових автобусів була здійснена в 1997 році. Зняті з есплуатації автобуси такого типу були продані автотранспортним підприємствам інших міст  та регіонів.

Маршрути

Нумерація 
Більшості ліній ZTM присвоєно тризначні номери (помічені як Cxx, Ex, Lx, Lxx, Nxx, Zx і ZXX ). Перший символ ідентифікатора представляє тип лінії:
 1xx — регулярні лінії (працює 95 ліній)
 курсують цілий день; лінія 100 працює лише в літній сезон.
 2xx — регулярні лінії (працює 35 ліній)
 курсують щодня;
 до 29 лютого 2008 року діапазон присвоювався маршрутів до кладовищ (нині Cxx), приміських (нині 7xx), спеціальних (нині9хх) та змінних маршрутів (нині Zx і ZXX);
 3xx — періодичні регулярні лінії (працює 21 лінія)
 курсують у будні в години пік та впродовж дня, за винятком (для деяких ліній) шкільних канікулів. Лінії 300 та 385 курсують лише впродовж літнього сезону (300 у піки, 385 у п'ятницю / суботу ввечері, суботу / неділю та святкові дні);
 4xx — періодичні прискорені лінії (6 ліній)
 курсують у будні в години пік або впродовж дня, за винятком (для деяких ліній) шкільних канікулів. Вони зупиняються лише на обраних зупинках;
 5xx — швидкі лінії (працює 20 ліній)
 курсують щодня впродовж. Зупиняються лише на обраних зупинках;
 6xx — вільний ідентифікатор
 після реформи нічних ліній у ніч з 31 травня на 1 червня 2007 року нумерація нічних ліній була змінена з 6xx на Nxx;
 7xx — регулярні лінії (35 ліній)
 курсують щодня впродовж дня (зазвичай) між 1-ю та 2-ю зонами;
 8xx — періодичні курси (2 зони в експлуатації)
 курсують у робочі дні в години пік або впродовж дня, виключаючи (для деяких ліній) шкільні канікули між 1-ю та 2-ю зонами; лінія 800 запускається сезонно;
 9xx — додаткові та спеціальні маршрути (1 маршрут)

У 1991–1992 роках приміські маршрути приватних перевізників, що обслуговують південний захід агломерації, були позначені:
 Cxx — маршрути до кладовищ (у графіку немає фіксованих ліній)
 курсують лише у День всіх святих;
 Ex — періодичні експрес-лінії (3 лінії)
 курсують по буднях, в години пік, виключаючи (для деяких ліній) шкільні канікули;
 Lx та Lxx — додаткові місцеві приміські лінії (49 ліній в експлуатації)
 курсують лише між містами поблизу Варшави, даючи можливість переходу на зонові лінії. Вони не курсують у Варшаві (крім ліній L-6, L-7 та L39, які заходять до Варшави).
 Nxx — нічні лінії (працює 43 лінії).
 після реформи у ніч з 31 травня на 1 червня 2007 року була змінена нумерація нічних ліній (з 6xx на Nxx), створено три лінії периметра та одна місцева лінія (які не проходять через Центральний залізничний вокзал), а також приміські нічні лінії;
 Zx і ZXX — заміщені лінії (без фіксованого графіку)

Денні маршрути 
Станом на 30 червня 2020 roku

Зона 1 
Зона 1 охоплює міста Варшава, Зомбки, Ломянкі та Маркі, а також гміни Констанцин-Єзьорна та Ізабелін

Зона 2

Нічні маршрути 
Більшість нічних автобусів відправляються за 15 хвилин до і за 15 хвилин після повної години від кінцевої станції на Центральному вокзалі.

Локальні (місцеві) маршрути

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie  

Автобусні системи Польщі
Транспорт Варшави